Le mot cintre peut désigner :
 un cintre, en habillement : un objet permettant de suspendre des vêtements ;
 un cintre, en architecture : la courbe intérieure d'une voûte ;
 un cintre, en construction : un échafaudage ou coffrage en forme d’arc-de-cercle qui sert à construire et à soutenir une voûte jusqu'à ce qu'elle soit terminée et les mortiers séchés ;
 le cintre, en cyclisme, et plus spécialement dans les différentes catégories du VTT : la partie allongée qui, avec la potence, forme le guidon du vélo ;
 les cintres, au théâtre, dans les salles de spectacle : la partie située au-dessus de la scène permettant d’escamoter les décors, là où se placent les diverses machines, gloires, nuages, etc. et où disparaît le rideau d'avant-scène quand on le lève au début du spectacle.
 le Cintre : un astérisme